Dalu Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalu (socken i Kina, Anhui), 
 Dalu (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar